Абильгор () — датская фамилия.

Известные носители 
 Абильгор, Николай Абрахам (1743—1809) — датский художник, основатель датской школы живописи.
 Абильгор, Петер Христиан (1740—1801) — датский ветеринар.
 Абильгор, Сёрен (1718—1791) — датский натуралист, писатель и иллюстратор. Отец Н. А. Абильгора и П. Х. Абильгора.

См. также 
 Абильдгор, Оливер (род. 1996) — датский футболист.